Петришки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Петришки — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Петришки — агрогородок в Минском районе Минской области.

См. также 
 Петришин
 Петриш